

Patronymes 
Ioudine, Youdine (masculin ; ) ou Ioudina, Youdina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 
 Constantin Ioudine (1896-1957), réalisateur soviétique
 Dmitri Ioudine (1995-), joueur russe de hockey
 Igor Yudin (1987-), joueur australien de volley-ball
 Larissa Youdina (1945-1998), journaliste russe
 Maria Youdina (1899-1970), pianiste russe
 Sergueï Youdine (1891-1954), chirurgien russe

Homonymie de patronyme
Patronyme russe